Backgroundmusik (auch Background) steht für:
 Begleitgesang bei vokalen Darbietungen
 Hintergrundmusik zur Einstimmung in bestimmte Situationen oder zur Unterhaltung